Лимби́ческая система (от  — граница, край) — совокупность ряда структур головного мозга, расположенных на обеих сторонах таламуса, непосредственно под конечным мозгом. Окутывает верхнюю часть ствола головного мозга, будто поясом, и образует его край (лимб). Лимбическая система представляет собой не отдельную структуру, а скопление из конечного мозга, промежуточного мозга (диэнцефалона), и среднего мозга (мезэнцефалона). Точные границы лимбической системы до сих пор не определены.

Термин «лимбическая система» впервые введён в научный оборот в 1952 году американским исследователем Паулем Мак-Лином (Пол Маклин или , ).

История 
Пол Маклин в 1949—1952 годах сформулировал и обосновал концепцию ответственной за эмоции лимбической системы. Эта его теория приобрела популярность как привлекательный и убедительный ответ на вопрос о механизме эмоций, активно изучавшихся с конца XIX века. Первые доказательства того, что лимбическая система является центром по возникновению и обработке эмоций, были обнаружены в 1939 году Генрихом Клювером и Полом Бьюси.

Концепция лимбической системы была, с одной стороны, продуктом эволюционного подхода к объяснению ума и поведения человека, а с другой — выводами сравнительных анатомов начала XX века о старой коре и неокортексе, который, как считалось в сравнительной анатомии, был только у млекопитающих. Обоснованием концепции лимбической системы стало наблюдение о том, что чем более развита (сложна) кора головного мозга у животных, тем они более способны к решению сложных задач и мыслительной деятельности, а в наибольшей степени мышление, рассуждение и память развиты у приматов, у которых неокортекс имеет наиболее сложное строение. Из этого возникла идея, что неокортекс отвечает за когнитивные функции и разум, а остальные отделы мозга — за другие функции. Согласно этой идее, «старая» кора и связанные с ней подкорковые ганглии передней части мозга образуют лимбическую систему, которая содержит эмоции как эволюционно более ранние аспекты психической жизни и поведения.

В дальнейшем границы лимбической системы расширялись. К 1960 году в неё были включены элементы аллокортекса, а в 1970-х — некоторые отделы среднего мозга.

Состав 
В состав лимбической системы входят:
 Обонятельная сенсорная система: обонятельные луковица () и тракт ();
 Переднее продырявленное вещество ();
 Поясная извилина (): автономная регуляция частоты сердцебиений и кровяного давления;
 Парагиппокампальная извилина ();
 Зубчатая извилина ();
 Гиппокамп (): необходим для формирования долговременной памяти, а также — обработки и хранения пространственной информации;
 Миндалевидное тело (): агрессия и осторожность, страх;
 Гипоталамус (): регулирует автономную нервную систему через гормоны (голод, жажда, половое влечение, цикл сна и пробуждения);
 Сосцевидное тело (): участвует в процессе формирования памяти;
 Ретикулярная формация среднего мозга ().

Со временем принадлежность структур мозга к лимбической системе менялась. Среди учёных нет единого мнения о составе лимбической системы, разные исследователи включают в состав лимбической системы разные участки головного мозга, вплоть до фрагментов неокортекса.

Функции лимбической системы 
Получая информацию о внешней и внутренней средах организма, лимбическая система запускает вегетативные и соматические реакции, обеспечивающие адекватное приспособление организма к внешней среде и сохранение гомеостаза. Частные функции лимбической системы:
 регуляция функции внутренних органов (через гипоталамус);
 формирование мотиваций, эмоций, поведенческих реакций;
 играет важную роль в обучении;
 обонятельная функция;
 организация кратковременной и долговременной памяти, в том числе пространственной;
 участие в формировании ориентировочно-исследовательской деятельности (синдром Клювера — Бюси);
 организация простейшей мотивационно-информационной коммуникации (речи);
 участие в механизмах сна.

Критика в научном сообществе 
Некоторые учёные считают термин «лимбическая система» устаревшим. Например, они утверждают, что при повреждении гиппокампа (элемента лимбической системы) страдает долговременная память, которая является одной из основных когнитивных функций. С другой стороны, это легко объяснить тем, что эмоции имеют непосредственную связь с памятью. Положительные и отрицательные события мы запоминаем лучше всего, так как они являются эмоциональными переживаниями, а не особо эмоциональные события запоминаются хуже и, теряя свою значимость, впоследствии могут утилизироваться мозгом за ненадобностью. Так, например, человек с более развитым самоконтролем, подавляя эмоции, имеет худшую память по сравнению с теми, кто эти эмоции не подавляет.

Лимбическая теория стала готовым объяснением работы мозга с эмоциями. Однако она постоянно пересматривалась из-за достижений в области неврологии и до сих пор не имеет чётких границ. Поэтому её следует рассматривать как компонент более сложного механизма обработки эмоций.

Примечания

Литература

Ссылки